The Screen Behind the Mirror — четвёртый студийный альбом проекта Enigma. Выпущен в большинстве стран 17 февраля, а в Австралии 7 февраля 2000 года.

Об альбоме 
В основу The Screen Behind the Mirror положена музыкальная тема из известной оратории Карла Орфа «Carmina Burana». В альбоме также используются традиционные японские инструменты, церковные колокола и церковный орган. Оформлением этого альбома снова занимался Джоэн Замбрыски.

Первым синглом из этого альбома стал «Gravity Of Love», вышедший 22 ноября 1999 года, а вторым — «Push The Limits».

Список композиций 
 The Gate (2:03) 
 Push the Limits (6:27) 
 Gravity of Love (4:01) 
 Smell of Desire (4:55) 
 Modern Crusaders (3:51) 
 Traces (Light and Weight) (4:13)  
 The Screen Behind the Mirror (3:59) 
 Endless Quest (3:07) 
 Camera Obscura (1:39) 
 Between Mind and Heart (3:59) 
 Silence Must Be Heard (5:20)

Синглы

Участники записи 
 Мишель Крету — автор музыки и слов, продюсер, аранжировка, звукоинженер, вокал
 Сандра Крету — вокал
 Рут-Энн Бойл — вокал
 Эндрю Дональдс — вокал
 Йенс Гад — аранжировка, гитара, звукоинженер, со-автор музыки
Андре Таннебергер (ATB) - ремиксы («Push The Limits», «Silence Must Be Heard»)
 Элизабет Хоутон — голосовые партии
 Девид Файрстейн — со-автор слов
 Джоханн Цамбриский — художник

Чарты 
 Еврочарт — 2
 CRIA — Золото
 RIAA — Золото (500,000+)
 Греция — 1
 Саудовская Аравия — 1
 Германия — 2
 Дания — 2
 Норвегия — 2
 Португалия — 2
 США — 2, Top Internet Albums
 Швейцария — 4
 Нидерланды — 4
 Израиль — 5
 Финляндия — 5
 Япония — 5
 Австрия — 6
 Польша — 6
 Великобритания — 7, Платина
 Чехия — 7
 Швеция — 7
 Сингапур — 8
 Венгрия — 9
 Таиланд — 11
 Канада — 12
 Италия — 13
 Испания — 14
 Франция — 16
 Бельгия — 19
 США — 33
 Ирландия — 41
 Австралия — 44
 Мировые продажи: 5 млн.

Ссылки 

Альбомы Enigma
Альбомы Virgin Records